PUS ou pus peut signifier :

Code 
PUS ou pus est un code qui peut faire référence à :
 PUS,  ;
 pus, le pachto, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
PUS est un sigle pouvant désigner :
 Presses universitaires de Strasbourg ;
 Presses universitaires du Septentrion.

Voir aussi 
 Pus

Code